Кубок Шпенглера 1962 — 36-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1962 року.

Групові турніри 
Група «А»

Група «В»

Фінальна частина 
Півфінали 
 ХК Фюссен —  «Клагенфурт АК» 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)
 Спарта Прага —  Форшага ІФ  12:3 (4:0, 5:0, 3:3)

Матч за 5-е місце
 «ЕХК Вісп» —  «Давос» 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Матч за 3-є місце
 «Клагенфурт АК» Австрія —  Форшага ІФ 7:2 (5:1, 1:1, 1:0)

Фінал
 Спарта Прага —  ХК Фюссен 11:1 (5:1, 1:0, 5:0)

Примітки

Посилання 
 «Кубок Шпенглера 1962»  
 «Кубок Шпенглера 1962»  
 hockeyarchives  

1962
1962 у хокеї з шайбою